De Rally van Finland 1999, formeel 49th Neste Rally Finland, was de 49e editie van de Rally van Finland en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1999. Het was de 316e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Verslag 
Voor eigen publiek wist Juha Kankkunen met een ingecalculeerde benadering zijn tweede overwinning van het seizoen te boeken. Dit betekende een recordaantal van drieëntwintig WK-rallyzeges voor Kankkunen, welke uiteindelijk ook de laatste uit zijn carrière zou blijken. Subaru scoorde maximaal: Richard Burns volgde op nog geen tien seconden op een tweede plaats, en Toyota's Carlos Sainz maakte als derde het podium compleet. Kampioenschapsleider Tommi Mäkinen en zijn vooraanstaande concurrent Didier Auriol vielen beide uit, maar mochten voor de extra punten starten op de zogenaamde televisieproef die de rally afsloot. Terwijl Mäkinen een tweede tijd noteerde, wist Auriol in droge weersomstandigheden de proef te winnen, waarnaar regenval dit voor de geklasseerden uiteindelijk onmogelijk zou maken.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

TV Stage 
 Extra punten werden verdeeld over de drie beste tijden op de 7,01 kilometer lange TV Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

F
Rally van Finland